Кошенсай — топоним:
 Кошенсай — река в России, протекает в Оренбургской области.
 Кошенсай — село в Хромтауском районе Актюбинской области Казахстана.